Enduro, modalitat motociclista que data de la dècada de 1910
 Enduro (ciclisme), modalitat ciclista que data de la dècada de 2000
 Montesa Enduro, model de motocicleta fabricat per Montesa entre les dècades de 1960 i 1980
 OSSA Enduro, model de motocicleta fabricat per OSSA durant la dècada de 1970